LAMP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 410 амінокислот, а молекулярна маса — 44 961.

Задіяний у таких біологічних процесах, як автофагія, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, цитоплазматичних везикулах, лізосомі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки